Потерпілий — у кримінальному провадженні фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

 «Потерпілий» — радянський художній фільм 1990 року.
 «Потерпілий» — американський трилер 2010 року.